AJ, Aj eller aj kan avse: 

 AJ Produkter – ett postorderföretag i Hyltebruk
 AJ 37 – ett medeltungt attackflygplan
 A.J. McLean (1978), en medlem av Backstreet Boys
 Aly & AJ – en amerikansk tonårspopduo
 aJ – en SI enhet för energi, se joule